Зе́ница (,  ) — четвёртый по населению боснийский город, центр одноимённой общины в центральной части Боснии и Герцеговины на реке Босна.

География 
Зеница расположена на реке Босна, от которой получило своё название Босния. Зеница расположена на высоте 316 метров над уровнем моря.

 Площадь: 500 квадратных километров.
 Широта и долгота: 44°12' и 17°56'.
 Высота над уровнем моря: 316 метров
 Плодородные земли: 64,14 квадратного километра (12.69 %)
 Леса: 37,84 квадратного километра (60.90 %)
 Пастбища: 11,81 квадратного километра (2.34 %)
 Луга: 72,63 квадратного километра (14.37 %)

Демография

Население муниципалитета 

В 2005 году национальный состав населения муниципалитета Зеницы выглядел следующим образом: 85 % боснийцев, 8 % хорватов и 5 % сербов.

Население города

Транспорт 

Зеница имеет сообщение с Сараево (которое находится на расстоянии 70 км на юго-восток) посредством автомобильной и железной дорог, которые проложены по долине реки Босна. Ближайший аэропорт — Международный аэропорт Сараево. Железная дорога из Зеницы тянется на юг, вплоть до города Плоче.

Города-побратимы 
  Залаэгерсег
  Гельзенкирхен
  Темиртау
  Велес
  Хунедоара
  Лулео

Ссылки 

 Официальный сайт